Arbre généalogique de la , fondée par Snéfrou :

(Le nom des femmes est en italique ; les mariages sont représentés en pointillés, les filiations en trait plein ; la représentation des mariages et des enfants n'est pas toujours en ordre chronologique, pour la lisibilité de l'arbre généalogique)

Index égyptologique
IVe dynastie égyptienne
04